Guerrant House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Guerrant House (Arvonia, Virginia), NRHP-ID 00001497
 Guerrant House (Pilot, Virginia), NRHP-ID 89001815